Józef Ziemba (ur. 1894) – chorąży Wojska Polskiego, podoficer 21 pp, 16 września 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Ziemba (ur. 1896) – sierżant Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Józef Ziemba – sierżant Wojska Polskiego na Syberii, odznaczony Krzyżem Walecznych

Przypisy